

Patronymes 
Issaïev (masculin ; ) ou Issaïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexeï Issaïev (1908-1971), ingénieur soviétique spécialiste de la propulsion des fusées
 Anatoli Issaïev (1932-2016), footballeur et entraîneur soviétique puis russe
 Boris Issaiev (1953-), coureur cycliste soviétique
 Daria Issaïeva (1990-), joueuse de volley-ball russe
 Khassan Issaïev (1952-), lutteur bulgare, spécialiste de la lutte libre
 Mansour Issaïev (1986-), judoka russe
 Nicolas Issaïev (1891-1977), peintre d'origine ukrainienne de l'École de Paris
 Tamara Ivanova-Isaeva, critique gastronomique, sommelière et journaliste russe

Patronyme russe